14. etape af Tour de France 2022 var en 192,5 km lang  med 3499 højdemeter, som blev kørt den 16. juli 2022 med start i  og mål i . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 12.15.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

14